Sakarya je laho:
Sakarya, provinca v Turčiji
Sakarya, reka v Turčiji